Jan Biliński (1540–1604) – nauczyciel i wychowawca św. Stanisława Kostki
 Józef Biliński (1889–1948) – rolnik, działacz społeczno-oświatowy, poseł na Sejm Ustawodawczy 
 Feliks Biliński – poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Leon Biliński (1846–1923) – polityk polski, ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Marek Biliński (ur. 1953) – polski kompozytor muzyki elektronicznej, multiinstrumentalista
 Mieczysław Biliński (ur. 1928) – polski nauczyciel, polityk, działacz związkowy, senator III kadencji
 Radosław Biliński (ur. 1972) – polski piłkarz
 Tadeusz Biliński (1892 – 1960) – polski rzeźbiarz i malarz
 Szymon Biliński (1899–1979) – polski działacz religijny, tajny współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa
 Tadeusz Biliński (ur. 1932) – polski nauczyciel akademicki, polityk, wieloletni poseł na Sejm PRL
 Wacław Biliński (1921–1999) – polski prozaik i scenarzysta filmowy.

Zobacz też 
 Biliński (herb szlachecki) – herb szlachecki, odmiana herbu Sas